Сен-Буи́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сансер. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18200.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к югу от Парижа, в 105 км юго-восточнее Орлеана, в 45 км к северо-востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 319 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 181 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 147 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 81,2 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 147 активных работали 132 человека (76 мужчин и 56 женщин), безработных было 15 (5 мужчин и 10 женщин). Среди 34 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бодель (XII век). Исторический памятник с 1987 года
  (XVI век). Исторический памятник с 1997 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер